Heterobelba är ett släkte av kvalster. Heterobelba ingår i familjen Heterobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Heterobelba